Zborovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Zborovice, Gemeinde im Okres Kroměříž
 Přední Zborovice, Gemeinde im Okres Strakonice
 Zadní Zborovice, Ortsteil von Třebohostice, Okres Strakonice